Arrieta (Baskenland), een gemeente in de Spaanse provincie Biskaje in de regio Baskenland
 Arrieta (Lanzarote), een dorp aan de noordoostkust van het eiland Lanzarote, Canarische Eilanden, Spanje